ГСМ — горюче-смазочные материалы
 GSM — стандарт сотовой связи
 ГСМ — Гуманистический Союз Молодёжи
 ГСМ — гидросамолёт (аббревиатура)
 ГСМ — глубокая стимуляция мозга